Marco Mastacchi (1815-1895) – patriota italiano
 Simone Mastacchi, detto Mone (1631-...) – fantino italiano